Сьюда́д-дель-Пла́та () — город в южной части Уругвая, на востоке департамента Сан-Хосе.

География 
Расположен в 22 км к западу от столицы страны, города Монтевидео. Река Санта-Лусия протекает вдоль северной и восточной границ города, а эстуарий Ла-Плата омывает город на юге. Через Сьюдад-дель-Плата проходит уругвайское национальное шоссе № 1. Важный промышленный центр.

История 
Законодательным постановлением Nº 18.052 от 25 октября 2006 года «территория, ограниченная реками Санта-Лусия, Ла-Плата и 35 км национального шоссе № 1» получила статус города с названием Сьюдад-дель-Плата, объединив при этом населённые пункты Дельта-дель-Тигре-и-Вильяс, Плайя-Паскаль, Парке-Постель, Монте-Гранде и Санта-Моника.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 31 145 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Уругвая
Сан-Хосе (департамент)